Plaats in Indonesië
 Sri Agung (Batang Asam), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Sri Agung (Banyuasin II), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra